Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Fo“ beginnt.

Fo 



 Fo, Dario (1926–2016), italienischer satirischer Theaterautor, Regisseur, Komponist, Erzähler und Schauspieler
 Fo, Jacopo (* 1955), italienischer Schriftsteller, Schauspieler, Karikaturist und Regisseur